Nikolajewski, auch Nikolaevskij , ist der Familienname von:

 Boris Iwanowitsch Nikolajewski (1887–1966), russischer Archivar und Historiker
 Waleri Michailowitsch Nikolajewski (* 1939), russischer Journalist, Schriftsteller und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Nikolajew (Begriffsklärungsseite)
 Nikolajewsk (Begriffsklärung)
 Nikolajewskaja (Begriffsklärungsseite)